Waskönig oder Waskoenig ist der Familienname folgender Personen:

 Dagmar Doko Waskönig (* 1943), deutsche Kunsthistorikerin
 Peter Waskönig (1932–2017), deutscher Unternehmer und Förderer von Forschung und Wissenschaft